Landtagswahlkreis Ostholstein steht für:

 Landtagswahlkreis Ostholstein-Nord
 Landtagswahlkreis Ostholstein-Süd
 Landtagswahlkreis Plön-Ostholstein